On the Stroke of Twelve – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
On the Stroke of Twelve – cortometraggio del 1915 diretto da John H. Collins
On the Stroke of Twelve – film del 1927 diretto da Charles J. Hunt